Polylux ist

 Polylux (Gerät), eine in der DDR geläufige Tageslichtprojektor-Marke,
 Polylux (Fernsehen), ein Fernsehmagazin des Rundfunks Berlin-Brandenburg in der ARD